Зоран Милановић може бити:
Зоран Милановић, некадашњи басиста Смака
Зоран Милановић, политичар, председник Социјалдемократске партије Хрватске и Владе Републике Хрватске